Guy Lalancette (1948-), écrivain québécois ;
 Hauris Lalancette (1932-2019), colon, cultivateur, politicien et personnage marquant du cinéma québécois ;
 Richard Lalancette (19?-), acteur québécois.